F101 ou F-101 peut faire référence à :
 Álvaro de Bazán (F101), une frégate de l’Armada espagnole ; 
 General Electric F101, un turbofan à postcombustion ;
 HMS Yarmouth (F101), une frégate de la Royal Navy ;
 McDonnell F-101 Voodoo, un avion de combat américain ;
 Maki F101, une formule 1 de l’écurie Maki Engineering Racing Team.